BeNeCup (futsal) 
 BeNeCup (rugby)